Fulbari (Bangladesz)
Nepal:
 Fulbari (Chitwan)
 Fulbari (Okhaldhunga)